El Agostadero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Agostadero, Jalisco, ort, 
 El Agostadero, Delstaten Mexiko, ort, Texcaltitlán, 
 El Agostadero, Michoacán de Ocampo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar